Bełcikowski est un nom de famille polonais appartenant à Jan Bełcikowski, Alicja Bełcikowska, Adam Bełcikowski et Włodzimierz Bełcikowski. L'orthographe française en est "Belcikowski", le "ł" est remplacé par le "l" français.

On peut aussi citer Karol Bełcikowski, cartographe polonais né en 1794 et mort en 1859. Il est aussi fait état d'un Stanisław Bełcikowski, personnalité politique polonaise de la fin du . On trouve la trace d'une émigration du nom aux États-Unis, ainsi qu'en France (à la suite de l'Insurrection de novembre 1830).

Sources